Дья́ково — деревня, расположенная в Бужаровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 1 улица Шоссейная, зарегистрировано 1 садовое товарищество. С Истрой Дьяково связано автобусным сообщением (автобус № 32).

Находится примерно в 12 км на север от Истры, высота над уровнем моря 179 м.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра